Prim est une marque de montres mécaniques tchécoslovaque.
Joan Prim (1814-1870), homme politique et général espagnol ;
Robert C. Prim (né en 1921), mathématicien et informaticien américain ;
Algorithme de Prim, algorithme conçu par ce dernier
Suzy Prim (1895-1991), cinéaste française ;
Tommy Prim (né en 1955), coureur cycliste suédois.

Une rivière du Bade-Wurtemberg : voyez Prim (Neckar)

Voir aussi
Saint-Prim, commune française située en Isère.